Турано ():
 Турано — водохранилище в Италии;
 Турано — река в Италии;
 Турано — фракция провинции Брешия в Италии;
 Турано — фракция провинции Масса-Каррара в Италии;
 Турано — итальянская фамилия.